New York City – seria obrazów Pieta Mondriana stworzona w latach 1941–1942:
 New York City
 New York City I
 New York City II
 New York City III